Павел I може да се отнася за:

 Павел I (папа) (?-767), римски папа
 Павел I (Русия) (1754-1801), император на Русия
 Павлос I (Гърция) (1901-1964), крал на Гърция

Вижте също 
 Павел